Palastmuseum steht für
Palastmuseum Peking
Nationales Palastmuseum, Taiwan
Palastmuseum Wilanów, Warschau
Topkapı-Palast Museum, Istanbul, siehe Topkapı-Palast
Mohatta-Palastmuseum, Karatschi, Pakistan
Saadabad-Palastmuseum, Teheran, Iran
Abdin-Palast Museum, Kairo, Ägypten